Били Џин Кинг је освојила турнир. У финалу је победила Ивон Гулагонг резултатом 6:3, 6:3.

Носиоци 

  Ивон Гулагонг (финале)
  Ненси Гантер (одустала пре почетка турнира)
  Били Џин Кинг (победница)
  Роузмери Касалс (треће коло)
  Франсоаз Дир (полуфинале)
  Вирџинија Вејд (четвртфинале)
  Хелга Нисен (полуфинале)
  Линда Туеро (треће коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Француске у тенису — жене појединачно
Отворено првенство Француске у тенису 1972.